Kania peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Kania, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kania, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski ;
 Kania, un village du powiat de Słupca.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Kania, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Kania, un village du powiat de Koszalin ;
 Kania, un village du powiat de Stargard.

Patronyme 
 Andrew Kania (né en 1967), homme politique canadien en Ontario
 Paula Kania (née en 1992), joueuse de tennis polonaise
 Stanisław Kania (1927-2020), homme politique polonais.